Balla Károly (1792–1873) jogász, költő, író, az MTA tagja
Balla Károly (1803–1881) színész, színigazgató
Balla Károly (1909–1983) labdarúgó-játékvezető
Balla Károly (1909–1960?) költő, újságíró, műfordító
Balla Károly (1913–1959) romániai magyar író, publicista

 hasonló néven
Balla D. Károly (1957) József Attila-díjas kárpátaljai magyar író, szerkesztő

Jegyzetek